Boraceia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Boraceia (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Boraceia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar